Filmpreis 2005 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2005
 Europäischer Filmpreis 2005
 Schweizer Filmpreis 2005